Pjesma Eurovizije 2008. bilo je 53. natjecanje za najbolju pjesmu Eurovizije, čiji je domaćin bila Srbija. Prva polufinalna večer održala se 20. svibnja, druga 22. svibnja, a finalna 24. svibnja 2008. u glavnom gradu Srbije, Beogradu. Natjecanje je održano u Beogradskoj areni. Srbija je dobila pravo organizirati natjecanje nakon pobjede Marije Šerifović na Pjesmi Eurovizije 2007. u finskom Helsinkiju. Televizija domaćin bila je Radio-televizija Srbije.

Svante Stockselius, "glava" Eurovizije najavio je da će od 2008. Eurovizija, umjesto jedne, imati dvije polufinalne večeri. Kozmetička tvrtka Wella postala je Službeni partner natjecanja.

Dana 14. rujna 2007. gradonačelnik Helsinkija predao je „Ključ Eurovizije“ Gradu Beogradu. Ova ceremonija je prvi put održana i postat će tradicija za ubuduće. Na ključu su inače ispisana imena svih gradova u kojima je Pjesma Eurovizije održavana. 

Zbog prosvjeda u Srbiji oko neovisnosti Kosova, održavanje Eurosonga bilo je pod upitnikom. Kao mogući gradovi zamjene u obzir su dolazili Kijev, Helsinki i Atena. No, nakon što su čelnici EBU-a održali razgovor s čelnicima RTS-a odlučeno je da će se Eurosong 2008. održati u Beogradu bez ikakvih odgađanja.

Vizualni dizajn

RTS, odgovorni organizator Pjesme Eurovizije 2008. u Beogradu, objavio je natječaj za kreaciju brenda Eurovizijskog natjecanja 2008. Pozornicu je izabrao RTS. Nosi naziv "Sastajanje" i simbolizira zemljopisni položaj Beograda na dvije europske rijeke, Save i Dunava. Naziv također simbolizira na ušće koje se nalazi pod kalemegdanskom tvrđavom. Prema RTS-u pozornica predstavlja nacionalne identitete, povijest i modernost punu simbola koji šalju univerzalnu i prepoznatljivu poruku. Pozornica će biti tehnički moderna s LCD ekranima i bit će prilagođena za sve novije elektronske mogućnosti, uključujući i neke pokretne dijelove pozornice. Pozornica će biti vidljiva sa svih strana Arene i okružena TV prenositeljima. Organizatori Eurovizije iz RTS-a rekli su da je sav scenski materijal prilagođen za postavljanje u Beogradskoj areni.

Sudionici

Podjela u polufinalu

Sve sudionice su raspodjeljene u 6 skupina prema njihovoj povijesti i zemljopisnoj lokaciji:

Konačni redoslijed izvođenja pjesama u finalu i polufinalima bit će određen 17. ožujka 2008.

1. polufinale

2. polufinale

 Napomene

Finale

Glasovanje po državama

Izvori

Vanjske poveznice 
Unofficial Croatian Eurovision Site 

Izbori za pjesmu Eurovizije
Manifestacije u Srbiji
Glazba u Beogradu

ga:Comórtas Amhránaíochta na hEoraifíse#Tíortha